Багаутдинов (Богаутдинов) — татарская и башкирская фамилия. Происходит от арабского имени Бахауддин. Известные носители:
 Багаутдинов, Анвар Бадретдинович (1925—2002) — председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР (1983—1986), заместитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР (1985—1990).
 Багаутдинов, Габдулвахид Гильмутдинович (род. 1939) — депутат Государственной Думы РФ I и II созывов.
 Багаутдинов, Гильми Аблязович (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Багаутдинов, Минзагит Зыйфетдинович (род. 1949) — советский самбист.
 Багаутдинов, Раис Губайдуллович (1926—2018) — председатель колхоза им. Салавата (Башкирская АССР), Герой Социалистического Труда.
 Багаутдинов, Рифкат Шайфутдинович (1938—2014) — советский и российский живописец, иллюстратор, монументалист. Член Союза художников СССР с 1969 года.
 Багаутдинов, Ришат Диасович (род. 1966) — член совета директоров компании «Волжское пароходство» с 2001 года (в 2003—2009 гг. — председатель), член совета директоров компании «Северо-Западное пароходство» (c 2003 по июль 2007 г. и с декабря 2007 г.).
 Багаутдинов, Ягуда Гильмутдинович (1922—2000) — бригадир Чулпановской комплексной бригады колхоза «Октябрь» (Башкирская ССР), Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Багаудинова, Меседа Абдулларисовна (род. 1983) — певица.